een begrip uit de geologie, zie Discordantie
 een bepaalde manier van vertalen, zie Concordante vertaling
 een begrip in de statistiek, zie Concordant (statistiek)